Ulica Kijowska w Katowicach
 Ulica Kijowska w Warszawie

Kijowska